Pavillon Alphonse-Desjardins (Université Laval), bâtiment de l'Université Laval situé à Québec